Resia kan syfta på:
 Resia – en svensk resebyråkedja
 Resia (växter) – ett släkte av tvåhjärtbladiga växter

Geografi

Italien 

 Torrente Resia, vattendrag, Friuli-Venezia Giulia, 
 Resia (ort), Trentino-Alto Adige, Bolzano, 
 Resia, Friuli-Venezia Giulia, kommun, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Udine, 

Robotskapade Italienförgreningar